Денис Клайв „Дени“ Хълм () е новозеландски автомобилен пилот от Формула 1, Световен шампион от Формула 1 за 1967 година.

Роден е на 18 юни 1936 година във ферма на Южния остров, край градчето Мотуека, Нова Зеландия.

Хълм има зад себе си 112 старта, като постига осем победи и 33 качвания на подиума. Той става и първият новозеландец, спечелил световната титла във Формула 1 през 1967 и завършил трети в шампионата през 1968 и 1972.

Загива на 4 октомври 1992 година на пистата Батхърст, Австралия в състезанието Батхърст 1000 с БМВ М3, спонсорирано от цигарената компания „Бенсън и Хеджис“, като получава масивен инфаркт в болида си, движещ се с 200 км/час. Колата се удря в предпазната ограда и се преобръща. Когато маршалите го изваждат от болида, Денис вече е мъртъв.

Резултати във Формула 1

Източници 
 

Новозеландски пилоти от Формула 1